Ріттнер () — німецьке прізвище.

 Едвард Ріттнер (1845—1899) — польський правник, професор і ректор Львівського університету (1883—1884), міністр у справах Галичини, посол до Галицького крайового сейму. Батько Тадеуша Ріттнера
 Тадеуш Ріттнер (1873—1921) — польський письменник та драматург.

Німецькі прізвища